Мордвинцево — название населённых пунктов в России:

 Мордвинцево — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области.
 Мордвинцево — деревня в составе Приокского района Нижнего Новгорода.